Stazione di Riva del Garda, sulla linea Mori-Arco-Riva
 Stazione di Riva di Pinerolo, sulla linea Pinerolo-Torino
 Stazione di Riva Santo Stefano, sulla linea Ventimiglia-Genova
 Stazione di Riva Trigoso, sulla linea Genova-Pisa